Pretty Guardian Sailor Moon (Bishōjo senshi Sailor Moon) – serie a fumetti di Naoko Takeuchi
 Sailor Moon (Bishōjo senshi Sailor Moon) – serie animata ispirata al fumetto
 Bishōjo senshi Sailor Moon – videogioco ispirato alla serie
 Bishōjo senshi Sailor Moon – serie televisiva ispirata alla serie